ISO 3166-2:СС — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Кокосовым островам. Стандарт охватывает Кокосовые острова как внешнюю территорию Австралии. Геокод состоит  из кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Кокосовых островов — СС. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — СС, присвоенного Кокосовым островам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Кокосовых островов

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Австралии

Ссылки 
 Геокоды Кокосовых островов 

2:СС